Radio Data System
 Remote Diagnostics Services, zie fax
 Respiratory Distress Syndroom, een aandoening waarbij er te weinig longsurfactant aangemaakt wordt
 Responsible Down Standard, een aanduiding om aan te geven dat het dons diervriendelijk is gewonnen
 Rijksdriehoekscoördinatensysteem
 Royal Dutch Shell